Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль (, офиц. ) — престижная награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно и вручающаяся с 1929 года. Номинантов премии (не более пяти) выдвигают путём тайного голосования по списку допущенных фильмов члены академии, сами являющиеся актёрами и актрисами. Победитель определяется общим голосованием всех активных пожизненных членов академии.

В 2023 году награды Американской академии в категории «Лучшая мужская роль» удостоен Брендан Фрейзер за исполнение роли Чарли в фильме «Кит».

История 
«Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» вручается с 1929 года. Первым лауреатом был Эмиль Яннингс, получивший её за роли в фильмах «Последний приказ» и «Путь всякой плоти». Среди номинантов первой церемонии был также Чарли Чаплин за роль в фильме «Цирк», однако он был исключён из общего списка и получил специальную почётную награду.

В первые несколько лет существования премии правила присуждения статуэтки были иными, чем сейчас: при выборе победителя в категории «Лучшая мужская роль» принималось во внимание несколько работ актёра в кино (в соответствующий период); актёрское отделение выдвигало десять человек для рассмотрения своим советом судей, который сокращал их число до двух-трёх (тем не менее, на премии за 1930-31 годы было номинировано более трёх человек); окончательное решение принимало общее жюри академии, в которое входило по одному представителю каждого направления. Во время третьей церемонии возле имени победителя был указан только один фильм, хотя при голосовании рассматривалось по две киноленты. К четвёртой церемонии было введено уточнение: актёр номинируется за исполнение роли в одном конкретном фильме. Дважды — в 1935 и 1936 годах — номинант мог быть включен в список для голосования, даже если не набрал на предварительной стадии достаточно голосов. В 1936 году таким образом в список претендентов на «Оскар» за лучшую мужскую роль попал Пол Муни. С 1937 года число номинантов окончательно стало равно пяти.

С 1936 по 1945 годы определение номинантов и выборы победителей осуществлялись не только действительными членами академии, но и актёрами, состоявшими в профессиональных гильдиях. Затем, до 1957 года, актёрские гильдии составляли список номинантов, а академики голосовали за победителя. С 1957 года процесс снова стал внутренним делом академии.

До восьмой церемонии в категории номинировались актёры, исполнившие главную или второстепенную роль. Только со следующего года академия ввела новую категорию: «Лучшая мужская роль второго плана».

Помимо основной номинации, актёры могут получить статуэтку и в специальной категории «За выдающиеся заслуги в кинематографе». Для актёров до 18 лет была предназначена молодёжная награда Академии, просуществовавшая до 1961 года.

Дважды в истории номинации актёры отказывались от своей награды: в 1971 году Джордж К. Скотт за роль в военном эпике «Паттон» и двумя годами позже Марлон Брандо за роль в гангстерской драме «Крёстный отец». В отличие от неприметного и тихого поступка Скотта, Брандо превратил свой отказ в спектакль, как считал продюсер тогдашней церемонии Брюс Дэвис. Согласно объяснениям вышедшей на сцену вместо Брандо представительницы индейского населения Америки Саши́н Литтлфе́зер (как позже выяснилось, просто опытной актрисы Мэри Луиз Крус), актёр отрёкся от статуэтки, дабы протестовать против отношения кинематографистов к индейцам:

По сей день доподлинно неизвестно, какова дальнейшая судьба статуэтки Брандо, но эта ситуация вошла в историю Академии как одна из наиболее обсуждаемых и противоречивых.

Лауреаты и номинанты 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях в соответствии с Academy Awards Database, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актёров и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация.

Лауреаты каждого года указаны первыми в списке, отмечены знаком «★» и выделены полужирным шрифтом на золотом фоне. Слева от списка номинантов располагаются фотографии лауреатов. Имена остальных номинантов приведены в алфавитном порядке.

1929—1930

2021—2030

Рекорды и достижения

Многократные лауреаты 
Единственным трёхкратным обладателем премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» является Дэниел Дэй-Льюис, награждённый в 1990, 2008 и 2013 годах за роли в фильмах «Моя левая нога», «Нефть» и «Линкольн».

Двукратные обладатели премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» (здесь и далее указаны года проведения церемонии):
 Спенсер Трейси (1938, 1939)
 Фредрик Марч (1932, 1947)
 Гэри Купер (1942, 1953)
 Марлон Брандо (1955, 1973)
 Дастин Хоффман (1980, 1989)
 Том Хэнкс (1994, 1995)
 Джек Николсон (1976, 1998)
 Шон Пенн (2004, 2009)
 Энтони Хопкинс (1992, 2021)

Многократные номинанты 
Питеру О’Тулу принадлежит рекорд в данной категории по количеству номинаций (8) без побед.

В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы побед.

Обладатели премии «Оскар» за главную роль и роль второго плана 
Шесть человек, получившие «Оскар» за главную роль, были также признаны лучшими актёрами второго плана:
 Джек Леммон (1956)
 Роберт Де Ниро (1975)
 Джек Николсон (1984)
 Дензел Вашингтон (1990)
 Джин Хэкмен (1993)
 Кевин Спейси (1996)

Двойные номинанты 
Три актёра были номинированы на «Оскар» за главную роль и роль второго плана в один год:
 Барри Фицджеральд (1945) — номинирован за одну и ту же роль.
 Аль Пачино (1993)
 Джейми Фокс (2005)

Другие достижения 
Фильм с наибольшим количеством номинаций на «Оскар» за лучшую мужскую роль:
 Мятеж на «Баунти» (1936) — 3 номинации

Самый старый лауреат:
 Энтони Хопкинс за роль Энтони в фильме «Отец» (2021) — 83 года

Самый старый номинант:
 Энтони Хопкинс за роль Энтони в фильме «Отец» (2021) — 83 года

Самый молодой лауреат:
 Эдриен Броуди за роль Владислава Шпильмана в фильме «Пианист» (2003) — 29 лет

Самый молодой номинант:
 Джеки Купер за роль Скиппи Скиннера в фильме «Скиппи» (1931) — 9 лет

Две пары актёров получили премию «Оскар» за исполнение роли одного и того же персонажа в разных фильмах. Марлон Брандо и Роберт Де Ниро были удостоены статуэток за перевоплощение в персонажа дона Вито Корлеоне в фильме «Крёстный отец» и его продолжении. Хит Леджер и Хоакин Феникс получили награды за роль Джокера в фильмах «Тёмный рыцарь» и «Джокер» соответственно.

Первым чернокожим обладателем «Оскара» стал . Он получил почётную награду Академии в 1948 году за роль в мюзикле «Песня Юга». Награда в категории «лучшая мужская роль» чернокожему актёру была впервые вручена в 1964 году. Им стал подданный Багамских Островов Сидни Пуатье, исполнивший главную роль в фильме «Полевые лилии». В 1959 году он же был первым чернокожим номинантом в данной категории за фильм «Не склонившие головы».

Примечания 

Источники

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
 Список рекордов «Оскара»

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» в категории «лучший актёр главной роли» в базе данных американской киноакадемии 

Мужская роль
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам